Kara Dağ (schwarzer Berg) oder  Karadağ ist der Name folgender Berge in der Türkei:

 Kara Dağ (3752 m): Berg in der Provinz  Hakkâri
 Karadağ (3460 m): Berg in der Provinz  Hakkâri
 Kara Dağ (3331 m): Berg im Landkreis Şemdinli
 Kara Dağ (3214 oder 2399 m): Berg an der Grenze der Provinzen Artvin und Erzurum
 Kara Dağ (2832 m): Berg bei Erzincan
 Karadağ (2572 m): Berg in der Provinz Gümüşhane
 Kara Dağ (2531 m): Berg an der Grenze der Provinzen Konya und Antalya
 Kara Dağ (etwa 2300 m): Berg im Landkreis Borçka
 Karadağ (2288 m): Berg bei Karaman
 Kara Dağ (2105 m): Berg in der Provinz Burdur
 Kara Dağ (etwa 1800 m): Berg in der Provinz Trabzon
 Kara Dağ (etwa 1700 m): Berg bei Gerede
 Kara Dağ (1532 m): Berg in der Provinz Eskişehir
 Kara Dağ (1520 m): Berg an der Grenze der Provinzen Çorum und Amasya
 Kara Dağ (1414 m): Berg bei Kurucaşile
 Kara Dağ (etwa 1400 m): Berg in der Provinz Sinop
 Kara Dağ (1346 m): Berg in der Provinz Antalya
 Kara Dağ (etwa 1300 m): Berg bei Karapürçek
 Kara Dağ (etwa 1100 m): Berg in der Provinz Siirt
 Kara Dağ (833 oder 764 m): Berg bei Bandırma
 Kara Dağ (775 m): Berg bei Çan in der Provinz Çanakkale
 Kara Dağ (177 m): Berg zwischen Dikili und Çandarlı

Karadağ ist die türkische Bezeichnung für Montenegro.

Kara Dag ist ein Felsmassiv auf der Halbinsel Krim 
 
Siehe auch
Karadağ (Begriffsklärung)